У́лица Прохо́дчиков — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Проходчиков — улица в Москве.

Украина 
 Улица Проходчиков — улица в Донецке.